Симоненков — русская фамилия. Известные носители:

 Симоненков, Александр Устинович (род. 1947) — советский футболист, защитник.
 Симоненков, Гавриил Фёдорович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 2 марта 1906.
 Симоненков, Николай Николаевич (1922—1960) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Симоненко